

Cinema 
 Destino a tre volti (Charade) – film del 1953 diretto da Roy Kellino
 Sciarada (Charade) – film del 1963 diretto da Stanley Donen
 Charade – cortometraggio d'animazione del 1984 diretto da John Minnis

Musica 
 Charade – gruppo musicale
 Charade – singolo dei Bee Gees del 1974
 Charade – album di Alice del 1995
 Charade – album degli Charade del 1998

Videogiochi 
 Charade – personaggio di Soulcalibur